Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal twaalf interlands in het jaar 1979, waaronder zes wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de EK-eindronde in Italië (1980). De nationale selectie stond voor het tiende opeenvolgende jaar onder leiding van bondscoach Georg Buschner.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1978/79
FDGB-Pokal 1978/79
DDR-Oberliga 1979/80
FDGB-Pokal 1979/80

Duitse Democratische Republiek
1979